Por Governo Regional pode estar à procura de:
 Governo Regional dos Açores - na Região Autónoma dos Açores;
 Governo Regional da Madeira - na Região Autónoma da Madeira.

Desambiguação